L’Église catholique possède plusieurs diocèses appelés diocèse de Linares :
 le diocèse de Linares au Chili, basé à Linares dans la région du Maule ;
 le diocèse de Linares au Mexique, basé à Linares dans l’État du Nuevo León.

Diocèse